Асунсион Какалотепек има више значења:

 Општина Асунсион Какалотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Асунсион Какалотепек (Асунсион Какалотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику